BRN steht für:
 Bahrain, olympisches Länderkürzel
 Brigate Rossonere, der größte Fanclub des AC Mailand
 Brunei, Länderkürzel nach ISO 3166
 Bunte Republik Neustadt, ein Stadtteilfest in Dresden, das aus einer von 1990 bis 1993 bestehenden Mikronation entstanden ist
 Busverkehr Rhein-Neckar GmbH, Ludwigshafen a.Rhein (DB Rhein-Neckar-Bus)
 Flughafen Bern-Belp im IATA-Flughafencode

Siehe auch:

BRN